Dirty South bezeichnet:

 Down South, Subgenre des Hip-Hop
 Dirty South (DJ) (* 1978), australischer DJ und Musikproduzent
 The Dirty South, 2004 veröffentlichtes Album der Drive-By Truckers